Remesal puede referirse a:

 Remesal (La Coruña), lugar de la parroquia de Cerbo, municipio de Cedeira, provincia de La Coruña, España.
 Remesal (Pontevedra), lugar de la parroquia de Randufe, municipio de Tuy, provincia de Pontevedra, España.
 Remesal (Zamora), localidad del municipio de Palacios de Sanabria, provincia de Zamora, España.